Dream Machine — пятый студийный альбом и четвёртый английский студийный альбом немецкой группы Tokio Hotel, выпущенный 3 марта по всему миру лейблом Starwatch Music. Альбом доступен в версиях: стандартным выпуском CD или винила (10 треков) и ограниченным выпуском (дополнительно компакт-диск с инструментальной версией альбома, винил сингла «What If» с бонус-треком и личными рукописными заметками Билла, фотографиями и другими материалами)

Релиз 
Группа впервые объявила, что начала работу над новым альбомом ещё в 2015 году во время съемок одного из эпизодов их веб-сериала «Tokio Hotel TV».

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Tokio Hotel